El radiate posterior a la reforma (esta es la designación de los especialistas en numismática; el nombrecontemporáneo en latín o griego, al igual que lo que sucede con muchas monedas romanas de esta época, se desconoce), era una moneda romana emitida por  Diocleciano durante sus reformas monetarias del 293–310. El radiate se asemejaba mucho al Antoniniano (radiado pre-reforma), con una corona radiada, similar a la que portaba la deidad romana, Sol Invictus. Es diferente del Antoniniano a causa de la ausencia del "XXI" que tenían los radiados pre-reforma, un símbolo que se cree indicaba que la consistencis era de 20 partes de bronce por una parte de plata. El radiado post- reforma contenía muy escaso (si algo) de plata. 
El peso varía entre 2.23 y 3.44 gramos.

También existen radiates de Maximiano, Constancio I, y Galerio, los co gobernadores de Diocleciano, con un estilo similar.

Véase también
Edicto sobre Precios Máximos

Referencias

Bibliografía
Radiate on Forumancientcoins Accessed on 13 September 2006
Doug smith information on denomination Accessed on 13 September 2006

Monedas de la Antigua Roma
Diocleciano
Sol Invictus